Рейн Ле́мбитович Кру́ус (; 11 мая 1957, Таллин, Эстонская ССР — 25 апреля 1992, Таллин, Эстония) — эстонский литературовед-русист.

Биография 
Родился в Таллине, был единственным ребёнком в семье инженера Лембита Крууса. Мать Р. Крууса - Хильда Александровна Круус (дев. фамилия - Уусмеэс) была медицинским работником.

Окончил Тартуский университет (1982), ученик Сергея Исакова.

Являлся специалистом, прежде всего, по русской литературе межвоенной Эстонской Республики (1918—1940).

Умер после тяжёлой болезни 25 апреля 1992 года. Гражданская панихида состоялась доме Союза писателей Эстонии. Похоронен на кладбище Метсакальмисту в Таллине.

После смерти Рейна Крууса его архив был передан в Эстонский литературный музей в Тарту.

Публикации 
Перу Рейна Крууса принадлежат 269 публикаций на эстонском, английском, немецком, латышском и русском языках. 
Опубликовал, в частности, 25 статей о творчества Игоря-Северянина в эстонский период его жизни. 
В 1989 году стал инициатором рубрики «Антология русской поэзии в Эстонии 20-30 годов» в журнале «Радуга».  
Выступал также публикатором писем Владимира Вернадского, Ильи Репина и др. 
Является автором критических статей — в частности, рецензий на ранние публикации Михаила Веллера.

Список публикаций Р. Крууса:
 «Фёдор Раскольников и Эстония» (газета «Эдази», 27 августа 1987)
  «Игорь Северянин. Письма к Августе Барановой. 1916—1938» (совместно с литературоведом из Швеции Бенгтом Янгфельдтом; Стокгольм, 1988)
 Комментарии к поэтическому сборнику «Игорь Северянин. Сочинения» («Ээсти раамат», Таллин, 1990).

Память о Рейне Круусе 
Памяти Крууса были посвящены:
 прошедшие в Таллине в 1993 и в 1994 году конференции «Литература и периферия»
 организованный Тартуским университетом при поддержке Эстонского научного фонда научный семинар памяти Рейна Крууса (10 мая 2002 года) 
 выставка в Эстонском литературном музее «Рейн Круус. 1957–2002» (Тарту, 2002)

Источник

Библиография 
 «Библиография публикаций Рейна Крууса 1973-2002», составитель – Рита Хиллермаа – в сборнике Балтийский архив: русская культура в Прибалтике. XI, «Таллинский текст» в русской культуре. Издательство Тартуского университета, 2006, стр. 395–435

Литература 
 Тоомас Хауг, «Rein Kruusi meenutades. 11. V 1957 – 25. IV 1992» («Вспоминая Рейна Крууса») – Looming 1992, номер 6, стр. 854–855 
 Галина Пономарева, «Рейн Круус – студент Тартуского университета» – журнал «Радуга», 2002, номер 1, стр. 45–55
 Галина Пономарева, «Рейн Круус – автор журнала «Радуга» – журнал «Радуга», 2002, номер 1, стр. 56–58
 Galina Ponomarjova. Rein Kruus ja vene kirjandus Eestis // «Keel ja Kirjandus». — 2007. — No.05.

Ссылки 
 «Конференция „Литература и периферия“ в память Рейна Крууса (1957—1992): тезисы» 
 «О Рейне Круусе как друге-приятеле» — газета «Молодёжь Эстонии», 2 мая 2002
 Берк Вахер, «Seminar Rein Kruusi mälestuseks» («Семинар памяти Рейна Крууса») — газета «Sirp», 17 мая 2002, стр. 6

Литературоведы Эстонии
Литературоведы СССР
Слависты СССР
Слависты Эстонии
Выпускники Тартуского университета
Умершие от рака
Похороненные на Лесном кладбище Таллина